Dentlein ist der Ortsname von

 Dentlein a.Forst, Markt im Landkreis Ansbach, Bayern
 Dentlein (Ahorntal), Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern